Serge Brussolo (* 1951, Parigi) – scrittore francese
 Gabriele Brussolo (* 1985, Treviso) – rugbista italiano